Star 66 — среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости производства завода грузовых автомобилей «FSC Star» в городе Стараховице (ПНР).

Выпускался серийно с 1958 по 1965 год. Активно поставлялся в страны социалистического лагеря в том числе и в СССР. Использовался как для военных нужд, так и в народном хозяйстве.

История 
Автомобиль Star 66 впервые был представлен в 1953 году, однако его серийное производство началось в 1958 году. Двухосная модель получила индекс Star 44, а трёхосная — Star 66.

По классу автомобиль был наиболее близок к советской модели ГАЗ-66, но выгодно отличался от него компоновкой «Кабина над двигателем» и большей грузоподъёмностью.

После испытаний в 1954 году от производства автомобиля Star 44 отказались. Благодаря Министерству национальной обороны Польши, в январе 1956 года было принято решение начать производить автомобиль Star 66.

Производство завершилось в 1965 году.

Источники 

 Andrzej Zieliński: Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. ISBN 978-83-206-1671-2.
 Sławomir Drążkiewicz: Samochód terenowy Star 266. Warszawa: Dom wydawniczy Bellona i Agencja Wydawnicza CB, 2001.

Ссылки 

 Charakterystyka terenowych Starów, w tym Stara 66
 Иностранные автомобили в СССР
 Charakterystyka terenowych Starów, w tym Stara 660

Колёсные автомобили военного назначения
Грузовые автомобили
Автомобили Польши